Malibran steht für:

 Teatro Malibran, Opernhaus in Venedig

Malibran ist der Familienname folgender Personen:

 Felipe del Ángel Malibrán (* 1968), mexikanischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Maria Malibran (1808–1836), französische Opernsängerin